Padrão - em inglês, standard
ou ainda
 Formato standard
 Jazz standard

Futebol 
 Standard de Liège

Localidades 
 Standard (Illinois)
 Standard City

Música 
 Standard (álbum)‎

Outros 
 Standard - Formato do jogo Magic: The Gathering
Desambiguação